Vertiefung steht für:

 das gedankliche Vertiefen, aufbauend auf früherem Wissenserwerb, insbesondere beim Studium
 Vertiefungsfach im zweiten Abschnitt eines Hochschulstudiums
 Master-Studium, in der Regel als Ergänzung zum Bachelorstudium
 Postgraduales Studium als Anschlussstudium, das auf früheren Studienabschlüssen aufbaut

 eine Absenkung im natürlichen Boden
 Senke (Geowissenschaften), tektonisch abgesenkter Bodenbereich
 Sedimentbecken, Bodensenke, die mit Sedimenten befüllt wird
 Tal, durch Erosion und Denudation entstandene Hohlform

 einen Einsprung in einem Bauwerk
 Wandnische
 Mihrāb, die islamische Gebetsnische in Moscheen

 den Vorgang des Vertiefens einer konkaven Fläche, z. B. Fahrrinnenvertiefung durch Ausbaggern 

 eine Ausnehmung in sonstigen Oberflächen
 Beule
 Dimpel (), Delle auf einem Golfball

 eine Vertiefung (oder Excavation) in der Medizin
 Vertiefung (auch Excavation) der Papille des Sehnerven
 eine Vertiefung am Zahn bei Zahnkaries

Siehe auch